Gallatin – rzeka w Stanach Zjednoczonych, dopływ Missouri
 Gallatin Range – pasmo górskie w stanie Montana i Wyoming
Miejscowości w USA:
 Gallatin – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Gallatin – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Gallatin – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Sumner
 Gallatin – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Cherokee
Gminy w USA:
 Gallatin (ang. Gallatin Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Gallatin (ang. Gallatin Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gallatin (ang. Gallatin County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Gallatin (ang. Gallatin County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Gallatin (ang. Gallatin County) – w stanie Montana